Grandis ist der Familienname folgender Personen:
 Renato de Grandis (1927–2008), italienischer Musikwissenschaftler und Komponist

Grandis steht für:
 AB Grandis, litauisches Unternehmen in Kaunas, siehe Atrama
 Mitsubishi Grandis, PKW-Modell von Mitsubishi